Zerta bezeichnet:

 Titularbistum Zerta, ein Titularbischof der römisch-katholischen Kirche

Personen:
 Klaus Zerta (* 1946), deutschen Ruderer